Název Hudba z Marsu může znamenat:

 Hudba z Marsu – český film z roku 1955 režisérů Jána Kadára a Elmara Klose
 Hudba z Marsu (studentský film) – český film z roku 1952 režiséra Milana Vošmika
 Hudba z marsu – studiové album české rockové skupiny Tři sestry z roku 1995
 Hudba z Marsu (hudební skupina) – slovenská hudební skupina z Trnavy